Le Championnat NCAA de basket-ball 1985 est la  du championnat universitaire américain de basket-ball. 64 équipes s'y sont affrontées en matchs à élimination directe jusqu'au Final Four qui s'est tenu à la  de Lexington. La finale, disputée le 1 avril, est remportée par Villanova, premier titre de son histoire, face à Georgetown .

Final Four

Notes et références 

1985
Basket-ball en 1985
Sport aux États-Unis en 1985